Джеймс Джозеф Хе́кман (; род. 19 апреля 1944, Чикаго) — американский экономист. Лауреат Нобелевской премии 2000 года «За разработку теории и методов для анализа селективных выборок».

Член Национальной академии наук США (1992).

Биография 
Получил степень бакалавра математики в Колорадо колледже (1965), степени магистра (1968) и доктора (1971) по экономике в Принстонском университете.

Профессор Чикагского университета.

Общественная деятельность 
В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Награды 
 Стипендия Гуггенхайма (1978)
 Медаль Джона Бейтса Кларка (1983)
 Нобелевская премия по экономике (2000)
 Премия Дэна Дэвида (2016)
 Медаль Джеймса Мэдисона (2016)

Сочинения 
 Хекман Дж. Дж., Мун С. Х., Пинто Р., Савельев П. А., Явиц А. Экономическая отдача от дошкольного образования детей из неблагополучных семей: уроки программы «Хайскоуп Перри» // Финансы и бизнес. — 2010. № 3. — С. 39-51
 Политика стимулирования человеческого капитала = Policies to foster human capital. // Вопросы образования. — 2011. № 3. — С. 73-137.

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты Нобелевской премии из США
Награждённые медалью Джона Бейтса Кларка
Члены Национальной академии наук США
Преподаватели Школы государственной политики Чикагского университета
Преподаватели Школы права Чикагского университета
Действительные члены Эконометрического общества
Лауреаты премии Дэна Дэвида
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Стипендиаты Гуггенхайма
Избранные члены Международного статистического института
Редакторы Journal of Political Economy
Награждённые лекцией Фишера — Шульца